Битлис:

 Битлис — город и район в иле Битлис на востоке Турции.
 Битлис — ил на юго-востоке Турции.
 Битлис — вилайет в Османской империи.